Капивари-ди-Байшу ()  —  муниципалитет в Бразилии. входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Юг штата Санта-Катарина. Находится в составе крупной городской агломерации Região Metropolitana de Tubarão. Входит в экономико-статистический  микрорегион Тубаран, который входит в Юг штата Санта-Катарина. Население составляет 20 539 человек на 2006 год. Занимает площадь 53,165 км². Плотность населения — 386,3 чел./км².

История 
Город основан 30 марта 1992 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 91.639.931,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.667,89 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,812 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Муниципалитеты штата Санта-Катарина